Гран-при Монако 2010 года (официально LXVIII Grand Prix de Monaco) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 16 мая 2010 года на трассе Монако, Монте-Карло. Это была шестая гонка сезона  Формулы-1.

Квалификация 

Примечания
 1. — Фернандо Алонсо разбил автомобиль во время последней тренировки перед квалификацией и в гонке был вынужден стартовать с пит-лейна.

Гонка 

|}
 1. — На финише Михаэлю Шумахеру было добавлено 20 секунд за некорректный обгон Алонсо на последнем круге.

На трассу четырежды выезжал автомобиль безопасности: на первом круге, после аварии Нико Хюлькенберга, после схода Рубенса Баррикелло, после обнаружения оторвавшейся крышки лючка дренажной системы и незадолго до финиша — из-за столкновения Трулли и Чандхока. Последний выезд и стал причиной инцидента между Шумахером и Алонсо на последнем круге.

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 
 Гран При Монако останется в Чемпионате Формулы 1 до 2020 года, f-1sports.com.ua

Примечания 

Гран-при Монако
Спорт в Монако в 2010 году